Götlunda distrikt kan syfta på:

Götlunda distrikt, Närke
Götlunda distrikt, Västergötland

Se även
Götlunda församling
Götlunda socken